Tomasz Nowakowski (1896–1971) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, dowódca 3 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w kampanii wrześniowej 1939
 Tomasz Nowakowski (ur. 1974) – polski polityk, wiceminister rozwoju regionalnego i sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej
 Tomasz Nowakowski (ur. 1990) – polski koszykarz
 Tomasz Tadeusz Nowakowski – polski historyk
 Tomasz Nowakowski (ur. 1953) – polski inżynier
 Tomasz Nowakowski (ur. 1975) – trójboista siłowy
 Jakub Tomasz Nowakowski pseud. „Tomek”, „Tomasz” (ur. 1924) – polski działacz konspiracji niepodległościowej w czasie II wojny światowej, uczestnik powstania warszawskiego, major WP w stanie spoczynku